Austria:
 Hohenrain – część gminy (Ortsteil) Hart bei Graz w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Szwajcaria:
 Hohenrain – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf
 Hohenrain – miejscowość w gminie Wäldi w kantonie Turgowia, w okręgu Kreuzlingen